Zuwachs steht für:
 Familiennachwuchs, also die Geburt oder Adoption von einem bzw. mehreren Kindern, siehe Familie
 in der Forstwirtschaft die Mehrung des Bestandes, siehe Zuwachs (Forstwirtschaft)
 in Bezug auf Grundstücke dessen natürliche Früchte, siehe Zuwachs (Grundstück)

Siehe auch:
 Verbindung (Recht)
 Vermehrung (Begriffsklärung)
 Zugehör (Begriffsklärung)